Supermarine Scimitar – cacciabombardiere britannico 
 FV107 Scimitar – veicolo blindato britannico
 Reliant Scimitar – autoveicolo